Park je lahko 

občno ime:
 park - urejena zelena površina oz. zemljišče
 vozni park
  avtobusni park - večje število vozil za prevoz ljudi in tovora
 železniški park - večje število tirnih vozil za prevoz po železnici
vozni park Slovenskih železnic
 plovni park - večje število vodnih vozil oz. plovil za prevoz po morju, rekah ali jezerih
 strojni park - večje število po namenu ali uporabi podobnih strojev (splošnejše tehnološki park)
ali lastno ime:
 Celeia Park
 Jurski park
 South Park
 Hotel Park
 Mungo Park (1771-1806), škotski zdravnik in raziskovalec
 Park, korejski priimek
 Park, Sarajevo (Bosna in Hercegovina)